Agramonte, une localité de la Province de Matanzas à Cuba.

  (1868-?) ;
 Ignacio Agramonte (1841-1873), un révolutionnaire cubain ;
  ;
 .